Andreas Schelfhout (1787, La Haye ()  1870, La Haye), un peintre Pays-Bas spécialisé dans la peinture de paysage
 Henri Schelfhout
 Lodewijk Schelfhout (1881, La Haye  1943, Amstelveen), un peintre et graveur néerlandais (de)
 Willem (Andreas Theodorus) Schelfhout (1874  1951), un joueur d'échecs néerlandais (en)
 Els Schelfhout (* 1967, Sint-Gillis-Waas), une femme politique belge flamande

Patronyme néerlandais